

Eventi 
 13 aprile – l'asteroide 99942 Apophis passerà ad una distanza minima dalla Terra.

Calendario

Altri progetti 

 036